The Payment – film del 1916 diretto da Raymond B. West
 The Payment – episodio della serie televisiva Il virginiano (1964)
 The Payment – cortometraggio del 2012 diretto da Maira Martella